Dieser Artikel listet alle Länderspiele der Fußballnationalmannschaft von São Tomé und Príncipe. Seit 1986 ist der Fußballverband von São Tomé und Príncipe Mitglied der FIFA, am 25. Juli 1987 bestritt die Mannschaft ihr erstes offizielles Länderspiel. Das erste inoffizielle Länderspiel fand bereits am 29. Juni 1976 gegen den Tschad statt.

Spiele

1976 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Länderspielbilanzen

Weblinks 
 de.fifa.com: Ergebnisliste der FIFA (Zeitraum einstellbar)

!Landerspiele
Sao Tome Und Principe